Władysław Siwek (ur. 1896) – tytularny starszy sierżant Wojska Polskiego, 9 listopada 1931 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Władysław Siwek (1898–1940) – starszy posterunkowy Policji Województwa Śląskiego zamordowany w Miednoje, kawaler Krzyża Walecznych
 Władysław Siwek (1907–1983) – malarz, grafik i ilustrator

Przypisy